

1921 
Huile sur toile sauf indication contraire
 La Lecture de la lettre (La conférence de la lettre), (), Musée national Picasso-Paris
 Maternité (hauteur ), Pinakothek der Moderne, Allemagne
 Tête de femme, pastel ()
Trois Femmes à la fontaine (été), sanguine sur toile (), Musée national Picasso-Paris
 Trois femmes à la fontaine, (), Museum of Modern Art, New York
 Les Trois Musiciens, Musée d'Art Moderne de New York ; autre version au Philadelphia Museum of Art.

1922 
Huile sur toile sauf indication contraire
 Deux femmes courant sur la plage (La Course)(été), gouache sur contreplaqué (), Musée national Picasso-Paris
 Maternité, musée Picasso, Malaga
 Mère et enfant ()
 Poisson sur un journal ()

1923 
Huile sur toile sauf indication contraire
 Arlequin, (), Centre Georges-Pompidou
 La Flûte de Pan (été), (), Musée national Picasso-Paris
Olga au col de fourrure, (), Palais des Beaux-Arts de Lille
 Olga pensive, pastel et crayon noir (), Musée national Picasso-Paris
 Portrait de Paulo avec un bonnet blanc, (), Musée Picasso, Málaga
 Trois grâces , huile et fusain sur toile, (), Musée Picasso, Málaga

1924 
Huile sur toile sauf indication contraire
 Livre, Compotier et Mandoline, Pinakothek der Moderne, Allemagne
 Nature morte à la charlotte, Centre Pompidou
 Paul en Arlequin, Musée national Picasso-Paris
 Rideau de scène pour le ballet Mercure, Centre Pompidou

1925 
Huile sur toile sauf indication contraire
 Les Trois Danseuses (), Tate Gallery, Londres
Le Baiser (été), (), Musée national Picasso-Paris

1926 
Huile sur toile sauf indication contraire
 Buste de jeune fille (), Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg
 Marie-Thérèse à 21 ans, dessin, collection privée de Diana Widmaier Picasso
Guitare (printemps), cordes, papier journal, serpillère et clous sur toile peinte (), Musée national Picasso-Paris

1927 
 Figure, huile sur contreplaqué (), Musée national Picasso-Paris
 Nu sur fond blanc, huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris

1928 
Huile sur toile sauf indication contraire
 Baigneuse (), (), Musée national Picasso-Paris
 Baigneuses jouant au ballon (), (), Musée national Picasso-Paris
 Baigneuses ouvrant une cabine (), (), Musée national Picasso-Paris
 Couverture du Minotaure (), collage
 Joueurs de ballon sur la plage (), (), Musée national Picasso-Paris
 Femme assise (printemps), sculpture bronze, épreuve unique (), Musée national Picasso-Paris, en dépôt au Centre Pompidou
 Femme assise (printemps), sculpture bronze, épreuve unique (), Musée national Picasso-Paris, en dépôt au Centre Pompidou
 Figure (automne), sculpture en fil de fer et tôle (), Musée national Picasso-Paris, en dépôt au Centre Pompidou
 Figure (automne), sculpture en fil de fer et tôle (), Musée national Picasso-Paris, en dépôt au Centre Pompidou
 Figure (automne), sculpture en fil de fer et tôle (), Musée national Picasso-Paris, en dépôt au Centre Pompidou
Figure (Projet pour un monument à Guillaume Apollinaire) (automne, version élargie en ), sculpture en fer (hauteur : ), collection particulière
 Figure et profil, (), Musée national Picasso-Paris
 Métamorphose I, sculpture en bronze, épreuve unique (), Musée national Picasso-Paris
 Métamorphose II, sculpture en bronze, épreuve unique (), collection particulière
 Métamorphose II, sculpture en plâtre (), Musée national Picasso-Paris
 Peintre à la palette et au chevalet, (), Musée national Picasso-Paris
 Tête (octobre), sculpture en laiton et fer peints (), Musée national Picasso-Paris

1929 
 Grand Nu au fauteuil rouge (), huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris

1930 
Femme (), huile sur toile, collection particulière
 Buste de femme, pin sculpté (), Musée national Picasso-Paris
Composition au gant, huile sur toile, tableau-relief (), Musée national Picasso-Paris
Couple, tilleul sculpté (), Musée national Picasso-Paris
 La Crucifixion (), huile sur contreplaqué (), Musée national Picasso-Paris
Femme assise (automne) sapin sculpté (), Musée national Picasso-Paris
Femme assise (automne) sapin sculpté (), Musée national Picasso-Paris
Femme assise (automne) sapin sculpté (), Musée national Picasso-Paris
 La Femme au jardin (-), sculpture en fer soudé et peint en blanc (), Musée national Picasso-Paris
Femme debout (automne), sapin sculpté (), Musée national Picasso-Paris
Femme debout (automne), sapin sculpté et fil de fer (), Musée national Picasso-Paris
Femme debout (automne), sapin sculpté (), Musée national Picasso-Paris
Femme debout (automne), sapin sculpté (), Musée national Picasso-Paris
Femme debout (automne), sapin sculpté (), Musée national Picasso-Paris
Femme debout (automne), sapin sculpté (), Musée national Picasso-Paris
Femme debout (27 ou ), sapin sculpté (), Musée national Picasso-Paris
 Tête de femme (-), sculpture en fer, tôle, ressorts et passoires peints (), Musée national Picasso-Paris
 Tête d'homme, sculpture en fer, laiton et bronze (), Musée national Picasso-Paris

En , Picasso commence la Suite Vollard, une série d'estampes qu'il achève en .

Notes et références 
Pour les références bibliographiques complètes, voir l'article principal Liste des œuvres de Pablo Picasso

Picasso
Œuvre des années 1920